Iłowo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Iłowo (Topólka), Ort im Powiat Radziejowski
 Iłowo (Sępólno Krajeńskie), Ort im Powiat Sępoleński, bis 1920 Illowo, 1942 bis 1945 Ihlau im Kreis Flatow, Westpreußen/Posen-Westpreußen/Pommern
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Iłowo (Myślibórz), Ort im Powiat Myśliborski, bis 1945: Ihlowshof, Kreis Soldin, Brandenburg

Siehe auch: Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Iłów